Актюбинский уезд — административная единица в составе Тургайской области, Оренбугско-Тургайской губернии и Актюбинской губернии. Центр — город Актюбинск. До 1891 года назывался Илецкий уезд.

Административное деление 
В 1914 году уезд делился на волости:
Борисовская волость,
Бистамакская волость,
Буртинская 1-я волость,
Буртинская 2-я волость,
Беляевская волость,
Верхне-Киинбайская волость
Вознесенская волость
Всесвятская волость
Георгиевская волость
Дамбарская волость
||
Екатеринославская волость
Золотоношская волость
Истемисская волость
Камсактинская волость
Карабутакская волость
Лохвицкая волость
Можаровская волость
Михайловская волость
Нагорная волость
Николаевская волость
||
Полтавская волость
Петровская волость
Павловская волость
Родниковская волость
Сухиновская волость
Степная волость
Тереклинская волость
Токанская волость
Херсонская волость
В 1926 году уезд делился на 35 волостей:

История 
Илецкий уезд в составе Тургайской области был образован в 1868 году. Центром уезда был город Илецкая Защита. В 1891 году центр уезда был перенесён в Актюбинск, а сам уезд переименован в Актюбинский. В 1920 году уезд вошёл в состав Оренбургско-Тургайской губернии, а в 1921 был упразднён. В 1922 году восстановлен в составе Актюбинской губернии. 16 января 1924 года территория Ак-Булакского уезда была присоединена к Актюбинскому уезду. В 1928 году Актюбинский уезд был упразднён.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 115,2 тыс. чел. В том числе казахи — 95,1 %; русские — 2,8 %. В городе Актюбинске проживало 2817 чел.

Примечания 

Ак-Булакская и Кос-Истекская волости Актюбинского уезда

Уезды Тургайской области
Уезды Актюбинской губернии
Памятная книжка Тургайской области на 1914 год